Hirsijärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hirsijärvi (Gällivare socken, Lappland, 747779-171208), sjö i Gällivare kommun,  (9,46 ha)
Hirsijärvi (Gällivare socken, Lappland, 748157-172175), sjö i Gällivare kommun,  (3,93 ha)

Finland
 Hirsijärvi (sumpmark i Finland)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn